Ко́нная улица — название улиц в различных населённых пунктах России.

 Конная улица — улица в Воскресенске.
 В Санкт-Петербурге:
 Конная улица — улица в Центральном районе.
 Конная улица — улица в Зеленогорске.
 Конная улица — старое название улицы Богдана Хмельницкого в Харькове.

См. также 
 Конная площадь
 Конный переулок